Парные соревнования по теннису на XVII летних Азиатских играх прошли с 25 по 29 сентября в Yeorumul Tennis Courts.

Общая информация 
В третий раз за последние четыре турнира соревнование смешанных пар свелось к игре пар из Индии и Китайского Тайбэя, где представители более южного государства впервые одержали победу. Бронзовые медали поделили представители команд Японии и Китая.

Из восьми призёров турнира-2010 вновь в соревновании принимали участие лишь три человека и только Саня Мирза повторно завоевала медаль. Уроженка Бомбея добилась этого права на четвёртых играх подряд.

Призёры

Посев 
Все сеянные команды начинают турнир со второго раунда.

  Чжань Хаоцин /  Пэн Сяньинь (Финал, Серебряная медаль)
  Саня Мирза /  Сакет Минени (Титул, Золотая медаль)
  Пеангтарн Плипыч /  Санчай Ративатана (Четвертьфинал)
  Чжэн Цзе /  Чжан Цзэ ''(Четвертьфинал)

<li>  Тамарин Танасугарн /  Данай Удомчоке (Четвертьфинал)
<li>  Сюко Аояма /  Юити Сугита (Полуфинал, Бронзовая медаль)
<li>  Се Шувэй /  Лу Яньсюнь (Второй раунд)
<li>  Анкита Райна /  Дивидж Шаран (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Результаты турнира